Лобанова Алла Степанівна (* 1956) — український соціолог, доктор соціологічних наук, професор.
 Лобанова Лілія Данилівна — українська співачка, народна артистка України (1954)
 Лобанова Лілія Олександрівна — українська легкоатлетка
 Лобанова Марина Миколаївна — російський літератор, культуролог, музикознавець
 Лобанова Світлана Василівна — українська діячка

Лобанова — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Лобанова — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Лобанова — присілок, Ісетський район, Тюменська область

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ